Копа Либертадорес 2008 е 49-ото поред издание на турнира Копа Либертадорес. Първите срещи от предварителния кръг се сътоят на 29 януари, а реваншът от двете финални срещи ще се състои на 25 юни. От това издание, в продължение на общо пет, официалното име на турнира е Копа Сантандер Либертадорес, по силата на договор за спонсорство с испанската Банка Сантандер. Право на участие в турнира получават общо 38 отбора от десетте страни членки на КОНМЕБОЛ и Мексико. От тях 26 се класират директно за груповата фаза, а 12 играят предварителен кръг за определяне на останалите шест участници в групите.

Календар на турнира

Отбори 
В тазгодишното издание участват 38 отбора. Аржентина има шест представители (пет квоти и настоящият носител на трофея Бока Хуниорс), Бразилия има пет, а Боливия, Венецуела, Еквадор, Колумбия, Мексико, Парагвай, Перу, Уругвай и Чили – по три. Различните държави определят своите представители по различен начин. Седем държави изпращат завършилите на първо място в турнирите Апертура и Клаусура, а останалото място (или места в случая на Аржентина) заемат отборите с най-много точки след като се съберат показателите от класиранията в Апертура и Клаусура. Бразилия, където форматът на шампионата е подобен на европейските лиги, изпраща националния шампион, следващите три отбора в класирането и носителя на купата на страната. Уругвай, Еквадор и Мексико организират квалификационни турнири, които определят и два или три представителя. Отборите от всяка страна, заели последните места, даващи право на участие, трябва да играят предварителен кръг. Тъй като насителят на Копа Либертадорес се класира директно за груповата фаза, два отбора от тази държава играят в предварителния кръг.

Предварителен кръг 
В предварителния кръг участват 12 отбора. Мачовете на разменено гостуване се състоят в периода 29 януари – 12 февруари. В тази фаза на турнира важи правилото за гол на чужд терен. Първите отбори в таблицата са домакини на първия мач.

Групова фаза 
В груповата фаза участват 26 отбора, получили директно право на участие и шестте, класирали се след предварителния кръг. Разделени са в осем групи от по четири отбора. Мачовете са на разменено гостуване и се провеждат в периода 12 февруари – 23 април. В турнира продължават първите два отбора от всяка група. В таблиците с резултатите, отборите домакини са в лявата колонка.

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Директни елиминации 
Фазата на директните елиминации се състои от по два мача на разменено гостуване. Правилото за гол на чужд терен важи. Ако след края на редовното време на мач-реванш общият резултат е равен, веднага се преминава към изпълнение на дузпи, без да се играят продължения. Двойките за осминафиналите се определят след като отборите бъдат сравнени на базата на представянето им в групите. Водачите във всяка група са поставени под номера 1 – 8 в зависимост от събраните точки и головата разлика, а финиширалите на второ място – под номера 9 – 16. В осминафиналите поставеният под номер 1 отбор играе с отбор 16, номер 2 с номер 15 и т.н.

Голмайстори

Вижте също 
 Шампионска лига 2007-08

Източници 

Международни футболни турнири